Bonafini ist der Name von

 Caterina Bonafini (1751–1826), italienische Sopranistin
 Flora Bonafini (* 1981), italienische Fußballspielerin
 Hebe de Bonafini (1928–2022), Mitgründerin und ab 1979 Präsidentin der argentinischen Menschenrechtsorganisation Madres de Plaza de Mayo
 Ugo Bonafini (1912–1985), italienischer Politiker

 Ca' Bonafini, Siedlung in der Provinz Rovigo, Italien